Cunneen ist der Familienname von:

 Jim Cunneen (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 John Cunneen (1848–1907), Attorney General von New York
 John Jerome Cunneen (1932–2010), römisch-katholischer Bischof